Miribel è il nome di alcuni comuni francesi:
 Miribel  – Ain
 Miribel  – Drôme
 Miribel-Lanchâtre  – Isère
 Miribel-les-Échelles  – Isère